Löcknitz steht für:

Ortschaften:
 Löcknitz, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Löcknitz  (Brunow), Ortsteil der Gemeinde Brunow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Löcknitz (Werder (Havel)), Wohnplatz der Stadt Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Flüsse:
 Löcknitz (Elbe), rechter Zufluss der Elbe, bei Wehningen (Amt Neuhaus), Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Löcknitz (Spree), rechter Zufluss der Spree im Dämeritzsee, bei Erkner, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Löcknitz (Uecker) älterer Name des nördlichen, in die Uecker mündenden Teils der Randow